13-я доброво́льческая го́рнопехотная диви́зия СС «Ханджа́р» (, ) — соединение войск СС, набранное из добровольцев боснийцев-мусульман в 1943 году.

Солдаты этой дивизии носили круглые шапки-фески; в петлицах изображалась рука, держащая под свастикой короткий меч-ятаган, или ханджар.

Добровольческая дивизия «Ханджар» (1-я хорватская) была самой многочисленной из дивизий войск СС и насчитывала в своих рядах 21 065 человек. Слово «ханджар» () известно как турецкое слово, в свою очередь, восходящее к арабскому («») и обозначающее особый короткий меч.

Короткий меч ханджар был историческим национальным символом мусульманской Боснии.

Формирование 

После падения Сараево 16 апреля 1941 года и захвата этого региона нацистской Германией в будущих Югославских республиках Хорватия, Босния и Герцеговина и некоторых частях Сербии было создано марионеточное государство-сателлит Германии Независимое государство Хорватия. Правителем этого государства стал лидер усташей Анте Павелич.

6 июля 1941 года Министр культуры и образования правительства Павелича Миле Будак объявил, что усташи признали боснийских мусульман частью НГХ. Последовал приказ Павелича о строительстве мечети, призванной укрепить положение мусульман в государстве.

Джордж Лепре писал:

Зимой 1942 года рейхсфюрер Генрих Гиммлер и генерал СС Готтлоб Бергер провели встречу с Гитлером, на которой выступили с предложением о формировании боснийско-хорватской дивизии СС.

Формально Гитлер одобрил проект создания дивизии 10 февраля 1943 года, и обергруппенфюреру СС Артуру Флепсу, немцу, родившемуся в Трансильвании и ранее служившему в румынской армии, было поручено сформировать такую дивизию.

Немецким командованием был приглашён великий муфтий Иерусалима Амин аль-Хусейни. Он помог сформировать 13-ю горнопехотную дивизию СС «Ханджар» из мусульман-боснийцев

Боснийское мусульманское духовенство ещё в 1941 году издало три декларации (Сараевская, Мостарская и Банья-Лукская), которые осуждали меры, предпринимаемые хорватскими коллаборационистскими силами против еврейского и сербского населения.

Однако Амин аль-Хусейни успешно убедил боснийцев идти против этих деклараций.

За всё время существования максимальная численность дивизии достигала 26 тысяч бойцов.

История 
Использовалась в операциях против югославских партизан и для захвата и уничтожения евреев, цыган и сербов в Независимом государстве Хорватия в 1944 году.

Поскольку большинство бойцов дивизии (60 %) были мусульмане, то из их рациона была исключена свинина и им было позволено читать пятикратный намаз. В дивизию также набирались хорваты-католики и этнические немцы Югославии.

Переподготовка дивизии была произведена осенью 1943 года, когда внутри формирования был зафиксирован бунт — единственный внутренний бунт в дивизии СС за всю историю этих соединений. Так дивизия прославилась единственным в истории СС мятежом против рейха.

Направленный для прохождения службы в соединение немецкий командный состав под командованием бригадефюрера СС Хампеля проводил подготовку новобранцев достаточно жёстко, без учёта их религиозных и национальных особенностей. Имели место многочисленные случаи рукоприкладства. В результате в дивизии вспыхнул единственный мятеж во всех германских вооружённых силах за всю войну, исключая заговор 20 июля. Главным инициатором бунта был Ферид Джанич. Бунт был подавлен с помощью военной силы, зачинщики расстреляны, а дивизия вскоре возвращена на Балканы и задействована в боях с партизанами Иосипа Броз Тито.

К 1944 году большинство солдат и офицеров дивизии перешло на сторону югославских партизан. Дивизия «Ханджар» была вовлечена в «самые отвратительные зверства по отношению к сербскому населению».

С декабря 1944 года в боях в Венгрии против Красной Армии практически разгромлена. В мае 1945 года остатки дивизии отступили в южную Австрию, сдались в плен британским войскам.

Судебное преследование членов соединения 
 Группенфюрер СС Карл Густав Зауберцвейг покончил жизнь самоубийством 20 октября 1946 года, и потому не был выдан коммунистической Югославии. Оберштурмфюрер СС имам Халим Малкоч был повешен в г. Бихач (Босния) 7 марта 1947 года.
 С 22 по 30 августа 1947 года бывшие военнослужащие дивизии предстали перед военным судом в Сараеве. Несмотря на то, что на суде рассматривались обвинения в убийстве около 5000 человек, только семи из 38 подследственных были предъявлены обвинения в конкретных преступлениях. Среди них 18 были младшими офицерами, 1 старший офицер и 2 гражданских лиц. Все 38 мужчин были признаны виновными, 10 из них были приговорены к смертной казни, остальные — к длительным срокам тюремного заключения.
 Почти все отбывавшие заключение, кроме одного, умершего за время заключения, были досрочно освобождены в 1952 году, после конфликта Тито со Сталиным. Бригадефюрер СС Д. Хампель пережил послевоенные годы, не представ перед судом, и умер в 1981 году в Австрии.

Организация

Переименования за историю существования 
 Kroatische-SS-Freiwilligen-Division
 Kroatische SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division
 13. SS-Freiwilligen-bosn.herzogow. Gebirgs-Division (Kroatien)
 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1)

Состав дивизии 
 27-й добровольческий горнопехотный полк СС ()
 28-й добровольческий горнопехотный полк СС ()
 13-й добровольческий артиллерийский полк СС ()
 Хорватский танковый батальон СС ()
 противотанковый батальон ()
 кавалерийский батальон ()
 зенитный батальон ()
 батальон связи ()
 разведывательный батальон ()
 танковый разведвзвод ()
 велосипедный батальон ()
 сапёрный батальон ()
 мотоциклетный батальон ()
 Отряд снабжения СС ()
 13-е санитарное подразделение ()
 13-я горная ветеринарная рота ()

Командиры 

 1 апреля — 9 августа 1943 — штандартенфюрер СС Херберт фон Обвурцер
 9 августа 1943 — 1 июня — 1944 бригадефюрер СС Карл Густав Зауберцвейг
 1 июня 1944 — 8 мая 1945 — бригадефюрер СС Дезидериус Хампель

Награждённые Рыцарским крестом Железного креста

Рыцарский Крест Железного креста (5) 
 Гельмут Кинц — 3 мая 1945 — гауптштурмфюрер СС, командир 13-го разведывательного батальона СС.
 Карл Ликке — 3 мая 1945 — штурмбаннфюрер СС, командир 27-го горнопехотного полка СС.
 Дезидериус Хампель — 3 мая 1945 — бригадефюрер СС, командир дивизии СС.
 Ганс Ханке — 3 мая 1945 — оберштурмбаннфюрер СС, командир 28-го горнопехотного полка СС.
 Альберт Штенведель — 3 мая 1945 — штурмбаннфюрер СС, командир 2-го батальона 27-го горнопехотного полка СС.

Иллюстрации

Примечания

См. также 
 Хорватские формирования нацистской Германии

Ссылки 

 Статья The Jews, the Serbs, and the Truth на сайте Frontpagemag.com
 Статья 13.Waffen-Gebirgs-Division der SS «Handschar» (kroat.Nr.1) на сайте Feldgrau.com.
 Статья 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1) на сайте Axis History Factbook.

Дивизии войск СС
Горнопехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Мусульманские дивизии СС
Холокост в Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году